El Talar (Buenos Aires), Argentinië
 El Talar (Jujuy), Argentinië